Jogi fogalom:
 Vád (jog)

Települések:
 Vád (Brassó megye)
 Vád (Hunyad megye)
 Nalácvád, Hunyad megye